En geologia:
 Sobrepressió (geologia): Règim de pressió en una estratigrafia que exhibeix pressió hidroestàtica més elevada que la seva estructura porosa.
 En l'àmbit militar:
 Sobrepressió (militar): Pressió provocada per una ona de xoc per damunt i per sobre de la pressió atmosfèrica normal. L'ona de xoc pot ser provocada per un bang sònic o per una explosió, i la sobrepressió que en resulta rep especial atenció quan es mesuren els efectes d'armes nuclears o bombes termobàriques.

Pàgines de desambiguació